The Mighty Ducks, een Amerikaanse jeugdfilm uit 1992
Mighty Ducks of Anaheim, nu Anaheim Ducks, een Amerikaanse ijshockeyclub
Mighty Ducks (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1996/1997